Altes Brauhaus (Alte Brauerei) steht für:
 Altes Brauhaus Rietkötter, Bochum
 Altes Brauhaus Dudeldorf
 Altes Brauhaus zu Fallersleben
 Altes Höntroper Brauhaus
 Altes Brauhaus (Odenthal-Altenberg)
 Altes Brauhaus (Kempten)
 Altes Brauhaus (Rothenburg ob der Tauber)
 Altes Brauhaus (Weißenfels)

Alte Brauerei steht für:
 Alte Brauerei Annaberg, siehe Annaberg-Buchholz#Alte Brauerei Annaberg
 Alte Brauerei Eberswalde
 Alte Brauerei Potsdam
 Alte Brauerei von Qingdao
 Alte Brauerei Schwerin
Siehe auch:
 Scheune Altes Brauhaus